Příjmení Písek nosí více osobností:

 David Písek (* 1997) – český šipkař

 Vincent Písek (1859–1930) – českoamerický evangelický pastor a pedagog

Externí odkazy 
 

Česká příjmení